Тюков — фамилия. 

Известные носители:
 Тюков, Анатолий Павлович (род. 1958) — генерал-майор, начальник Управления ФСБ РФ по Новгородской области.
 Тюков, Валерий Николаевич (род. 1946) — российский тренер по фигурному катанию.
 Тюков, Владимир Михайлович (1921—1944) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Тюков, Павел Александрович (1883—1950) — советский государственный и профсоюзный деятель, председатель исполкома Рыбинского Совета в 1919—1920.
 Тюков, Трифон Петрович (1913—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Тюково
 Тюковной